Caughnawaga est une orthographe ancienne pour Kahnawake, territoire mohawk du sud du Québec. Ce terme était utilisé principalement par l'administration britannique. Du XVIIe au XIXe siècles, les Canadiens français utilisaient plutôt l'appellation "Sault Saint-Louis".
 Caughnawaga était un des noms utilisés pour Auriesville, hameau de l'État de New York.